Суперкубок Англії з футболу 2013 — 91-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон і володар кубка попереднього сезону. 11 серпня 2013 року на стадіоні «Вемблі» в Лондоні на полі зійшлися володар кубка «Віган Атлетік» і чемпіон «Манчестер Юнайтед». Через декілька днів після завоювання кубка «Віган» понизився у класі, це був перший випадок коли в Суперкубку зіграла команда не з топ-дивізіону з 1980 року, коли таким клубом був «Вест Гем Юнайтед».

Перемогу в матчі з рахунком 2:0 отримав «Манчестер Юнайтед».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

Примітки 

2013
2013 у футболі
Серпень 2013
2013 в англійському спорті